Тра́са (, , ) — 

  Лінія, що вказує напрямок проходження, пролягання чого-небудь. Напр., траса трубопроводу (газо-, нафто-, вуглепроводу), траса траншеї, залізниці, каналу, кабельних ліній, автотраса тощо.

Наприклад, траса — це лінія, що визначає положення газопроводу або лінії електропередач (ЛЕП) в просторі. Проєкція траси газопроводу на план вулиці або місцевості, де вона прокладена, являє собою план траси газопроводу, а її проєкція на вертикальну площину, що проходить через план, є поздовжнім профілем трас. Траса ЛЕП — це вісь прокладки ЛЕП, яка проходить поверхнею землі.

Часто трасою називають автостраду, тобто відносно пряму і без різких поворотів дорогу для переміщення транспорту, зазвичай швидкісну, з обгородженими сторонами руху, смугами в кілька рядів.

  Світний, вогненний, димний або інший слід від руху метеоритів, боєприпасів, літаків тощо.
  Головна вісь деяких споруд, яка позначена на місцевості чи нанесена на карту (план).
  В спорті — дорога, лижня, або інший спеціальним чином зазначений шлях, на якому проводяться гонки.
 Ділянка місцевості між кінцевими станціями підвісної канатної дороги (ПКД) з розташованим на неї обладнанням ПКД.

Може бути прямою, кривою або ламаною лінією. Приклад: траса — лінія, що визначає положення осі дороги (залізничної колії) у просторі; ін. значення — поздовжня вісь гірничої виробки розкриття.
 «Траса 60» () — голлівудський художній фільм 2002 року, виконаний в стилі метафізичної притчі, драми з елементами комедії.
 Траса (фільм, 1978) — радянсько-чехословацький драматичний художній фільм 1978 року, знятий кіностудіями «Ленфільм» і «Баррандов».

Примітки

Література

Див. також 
 Трасування
 Інверсійний слід